Многоходо́вая зада́ча, многоходо́вка () — шахматная задача, решаемая в 4 хода или более (чешская школа рассматривает четырёх- и многоходовые задачи как различные жанры). 

 В ортодоксальной композиции задача с условием: белые начинают и объявляют мат чёрным в 4 хода или более. Ортодоксальная многоходовая задача является исторически сложившимся жанром шахматной композиции; по умолчанию термин «многоходовая задача» («Мат в n ходов») означает именно «ортодоксальная многоходовая задача».

 В неортодоксальной композиции —
 задача на кооперативный мат: чёрные начинают и помогают белым объявить мат чёрному королю в 4 хода или более;
 задача на обратный мат: белые начинают и вынуждают чёрных объявить мат белому королю в 4 хода или более.

 В сказочных задачах возможной целью игры может быть достижение пата в 4 хода или более (прямой пат, кооперативный пат, обратный пат), также возможны новые правила игры или различные комбинации вышеперечисленных.

Многоходовая задача была популярной ещё в шатрандже (см. «Мансуба»). В XX—XXI вв. особенно интенсивно разрабатывается чешской, логической и стратегической школами. При большом числе ходов нередко приближается по форме к шахматному этюду.

См. также 
 Двухходовая задача
 Трёхходовая задача
 Таск-монстр

Примечания

Литература 
 

Шахматная композиция